Acrotiri o Akrotiri hace referencia a varios artículos:

Lugares

 Acrotiri (Santorini), yacimiento arqueológico de la Edad del Bronce en la isla de Santorini, asociado con la civilización minoica.
 Acrotiri y Dekelia, bases soberanas del Reino Unido en Chipre.
 Acrotiri (Chipre), localidad de las Bases Soberanas de Acrotiri y Dekelia.
 RAF Akrotiri, base militar británica de la Royal Air Force en Chipre.
 Bahía de Acrotiri, bahía del sur de Chipre.
 Lago de Acrotiri, lago salado en las Bases Soberanas de Acrotiri y Dekelia.
 Península de Acrotiri (Chipre), rodeada por la Bahía de Acrotiri y la Bahía de Episkopi. 
 Península de Acrotiri (Creta), en la isla de Creta, sur de Grecia.